Osoby o nazwisku Bruszewski/a:
 Balbina Bruszewska (ur. 1982) – polska reżyserka, scenarzystka i fotografka
 Mieczysław Bruszewski (1923–2021) – polski wojskowy, żołnierz Armii Krajowej
 Wojciech Bruszewski (1947–2009) – polski reżyser, operator filmowy i artysta multimedialny